Same steht für:
 Same, Angehöriger der Samen (Volk)
 Same, antiker Name der griechischen Stadt Sami (Stadt)
 Same, die Samenzelle, Spermium
 Same, ehemaliger Name der osttimoresischen Gemeinde Manufahi
 Same, Name einer Ionischen Insel in den Epen Homers, deren Lokalisierung bis heute umstritten ist
 Same (Distrikt), Distrikt in der tansanischen Region Kilimandscharo
 Same (Manufahi), die Hauptstadt der osttimorischen Gemeinde Manufahi
 Same (Pflanze), der von einer Schutzhülle und dem Nährgewebe umgebene Keim (Embryo)
 Same (Tansania), Stadt im Norden von Tansania
 Same (Verwaltungsamt), osttimoresisches Verwaltungsamt in Manufahi

Samen sind:
 Semen, pharmazeutischer Begriff für Samen einer Heilpflanze
 Sperma, der von den männlichen Geschlechtsorganen produzierte Samen

SAME steht für:
 SAME (Traktoren), italienischer Traktorenhersteller
 SAME (Kommunikation), Kommunikationsmodell
 Flughafen Mendoza in Argentinien als ICAO-Code

SAMe steht für:
 S-Adenosylmethionin

Siehe auch:

 Samen
 Saame
 Sahme

SAME